Lesina kan syfta på:

 Lesina (insekter) – ett släkte av insekter

Geografi

Italien 

 Lesina, Apulien, kommun, Apulien, Provincia di Foggia,

Kroatien 

 Hvar (ö), Dalmatien, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar